Лямжа:

 Лямжа — река в России, протекает по территории Тихвинского и Лодейнопольского районов Ленинградской области.
 Лямжа, Иоахим (род. 1951) — польский актёр театра, кино, телевидения и кабаре.